Isso (Cilícia) — cidade da Antiguidade
Isso (Bérgamo) — comuna italiana da Lombardia
Isso (canção) — da banda brasileira Titãs

Ver também 
O pronome mostrativo

Desambiguações de topônimos